O FC Ural Sverdlovskaya Oblast - em russo, ФК Урал Свердловская область - é um clube de futebol da Rússia, sediado em Ecaterimburgo. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Russo de Futebol.

Fundado em 1930 como Avangard (nome usado até 1948 e entre 1953 e 1957), é presidido por Grigory Ivanov. Manda os seus jogos no Estádio Central de Ecaterimburgo, cuja capacidade é de 27 mil lugares. As cores do clube são laranja e preto.

Em sua história, o Ural também chamou-se Zenit Ecaterimburgo (1944–1946), Mashinostroitel (1958–1959) e Uralmash (1949–1952 e 1960–2002).

Plantel

Jogadores notáveis
  Alyaksandr Hrapkowski
  Konstantin Ledovskikh
  Renat Dubinskiy
  Arūnas Klimavičius
  Robertas Poškus
  Igor Bugaiov
  Yuri Matveyev
  Oleg Veretennikov
  Denis Zubko
  Vitaliy Levchenko
  Oleksandr Pomazun
  Vladimir Radkevich
  Vladimir Shishelov

Ligações externas

História do FC Ural 

Ural
Clubes de futebol fundados em 1930
Desporto de Ecaterimburgo